Harmadik szem vagy fejtetői szem egyes állatoknál
 Harmadik szem, misztikus és ezoterikus fogalom a "belső szem"re
 Harmadik szem folyóirat